Арчединское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Арчединское сельское поселение — существующее сельское поселение во Фроловском районе Волгоградской области.
 Арчединское сельское поселение — сельское поселение, существовавшее в 2005—2012 гг. в Михайловском районе Волгоградской области. Ныне территория входит в состав городского округа город Михайловка.